

Madeira, Portugal
Capela de São Lourenço
Capela de São Lourenço (Fajã da Ovelha)